

Miejscowości 
 Shelley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Shelley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Shelley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Shelley – miasto w USA, w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham

Osoby o nazwisku Shelley 
 Percy Bysshe Shelley – angielski poeta i dramaturg
 Mary Shelley – angielska poetka i pisarka okresu romantyzmu